Мразович () — фамилия южнославянского происхождения.

 Мразович, Авраам (1756—1826) — сербский писатель, переводчик, педагог, общественный деятель.
 Мразович, Карло (1902—1987) — югославский военный и политик, 2-й Председатель Президиума Народной Скупщины Хорватии, Народный герой Югославии.
 Мразович, Матия (1824—1896) — хорватский политик, 12-й мэр Загреба.

См. также